Antec (computer), een Amerikaanse fabrikant van computerkasten en -onderdelen
 Antec (fietsen), een Nederlandse fietsenfabrikant